Alpenbach ist der Name folgender Gewässer:
 Alpenbach (Kainach), Steiermark, Gemeinde Kainach
 Alpenbach (Hundsmühlbach), Steiermark, Gemeinde Pinggau 
 Alpenbach (Ruhr), Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Alpbach